

Patronyme 
Le mot Tin Hinan est un nom féminin berbère qui fait référence aux touaregs en Algérie :

 Tin Hinan, reine et tamenokalt, ancêtre originelle des Touaregs nobles du Hoggar ;

Toponyme 

 Tombeau de Tin Hinan,  tombeau découvert dans le Hoggar en  Algérie.

Culture 
 La Reine Tin Hinan, peinture de Hocine Ziani exposée au Musée national des beaux-arts d'Alger.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme